Das Apia International Sydney 2017 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2017. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 8. bis 13. Januar 2017 in Sydney statt, zeitgleich mit dem WTA-Turnier in Hobart (Kategorie: International).

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2017 fand vom 6. bis 8. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers im Einzel. Dazu kamen noch drei Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Sydney